Oficiul Național pentru Educație Fizică a fost o instituție de stat apărută în baza Legii educației fizice din 15 iunie 1922.

Note